Las Talas bezeichnet:

 Las Talas (La Rioja), Ort in Argentinien
 Las Talas (San Juan), Ort in Argentinien
 Las Talas (Tucumán), Ort in Argentinien

Siehe auch:
 Talas
 Los Talas